Onthophagus pennsylvanicus  — вид пластинчатоусых жуков рода калоеды (Onthophagus) из подсемейства . Неарктика.

Описание 
Длина тела 3,3-5,0 мм, чёрные. Активен с марта по ноябрь.

См. также 
 Армянская фитодримадуза
 Onthophagus tuberculifrons
 Onthophagus oklahomensis

Примечания

Литература 
 Howden, H. F., and O. L. Cartwright. 1963. Scarab beetles of the genus Onthophagus Latreille north of Mexico (Coleoptera: Scarabaeidae). — Proc. U. S. Natl. Mus. 114: 1-135.

Ссылки 
 eol.org: Platycleis affinis. eol.org

Скарабеины
Животные, описанные в 1871 году
Насекомые Северной Америки